Ремнецы  — подсемейство ленточных червей (Cestoda) из семейства лентецов (Diphyllobothriidae).

Таксономия 
Подсемейство включает 3 рода:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ленточные черви
Паразиты рыб
Паразиты птиц